Джози Лорен (; род. 19 марта 1987 года) — американская актриса, известная по роли Кейли Круз в сериале «Гимнастки».

Биография 
Джози Лорен родилась в Майами (штат Флорида), имеет кубинское происхождение. У неё есть старшая сестра и два брата. Мерси Лопез, мать актрисы, работала учительницей в средней школе. Старший брат, Хавьер Лопез, является выпускником Гарвардского университета. В старшей школе New World Performing Arts Center Джози изучала актёрское мастерство, а в колледже при Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе — медиакоммуникации и испанский. В одном из своих интервью актриса сказала, что мечтает поработать с Шоном Пенном.

Джози сыграла в таких сериалах, как «Медиум», «Вероника Марс», «Дрейк и Джош», «Ханна Монтана», «Касл», а также в фильмах «Рождество в раю», «Пит в перьях» и «Папе снова 17». С 2009 по 2012 годы она исполняла роль Кейли Круз в сериале «Гимнастки» телеканала ABC Family. В апреле 2010 года Джози Лорен и Кесси Сербо снялись в эпизоде «Победитель получает все» сериала «10 причин моей ненависти», где сыграли своих героинь из «Гимнасток».

Личная жизнь 
С 26 мая 2018 года Джози замужем за футбольным квотербеком . В январе 2020 года у них родился сын Кейсон Азис Лайнерт.

Фильмография

Примечания

Ссылки